Sarek steht für:

 Nationalpark Sarek, Nationalpark in Schweden
 Eine Figur im Star-Trek-Universum, siehe Figuren im Star-Trek-Universum#Sarek.
 Stephan Sarek (* 1957), deutscher Schriftsteller